A Fight for Millions – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Yankee Film Company
A Fight for Millions – film western del 1918 diretto da William Duncan